Das Hilfswerk Offenes Herz (: Heart’s Home; : Punto Corazón; : Points Cœur; : Punto Cuore) ist eine internationale Vereinigung von Gläubigen in der römisch-katholischen Kirche. Das Hilfswerk entsendet Freiwillige in Elendsviertel zum Trost der Leidenden und ganz besonders der Kinder und tritt für eine Kultur des Mitgefühls („Compassion“) ein. Die Vereinigung wurde 1990 in Frankreich gegründet und im Jahr 2000 kirchenrechtlich anerkannt. Im Jahr 2018 war das Hilfswerk mit 188 Freiwilligen weltweit in 26 Ländern präsent. Die Organisation hat einen Beraterstatus für die Belange der Menschenrechte beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen.

Geschichte 
Der Gründungstag des Hilfswerkes ist der 4. Januar 1990, an diesem Tag hatte Pater Thierry de Roucy (* 1957) den Gedanken zur Gründung einer neuen Hilfsorganisation in die Tat umgesetzt. Seine Idee war es, Straßenkinder in Gruppen von vier bis fünf Jugendlichen in Städten unterzubringen und diese zu betreuen. Die ersten zwei Häuser, die 1990 als „Points-Cœur“ benannt wurden, entstanden in Brasilien und Argentinien, sie wurden von elf freiwilligen Helfern geleitet. In den Jahren 1992 bis 1999 entstanden weitere 24 Häuser in 15 Ländern und 1997 wurde das erste Haus in Frankreich eröffnet. 1999 waren 150 Freiwillige aus 15 Ländern in 20 Ländern im Einsatz. Im Jahr 1990 wird die Vereinigung von Gläubigen durch Estanislao Esteban Karlic, dem Erzbischof von Paraná kirchenrechtliche anerkannt, im Jahr 2000 erhält die Vereinigung das Anerkennungsdekret vom Päpstlichen Rat für die Laien.

Weitere Einrichtungen mit herausragendem Status sind die an die Universitäten in Lwiw (Ukraine) und São Paulo (Brasilien) gebundenen Häuser, 2007 erfolgte die Einweihung eines Internationalen Zentrums für eine „Kultur des Mitgefühls“ (ICCC) in Woodbourne (New York) (Vereinigte Staaten). Zwischen 2009 und 2012 wurden Häuser in Chile, Deutschland, Österreich und USA gegründet.

Organisation und Ausweitung 
Insgesamt unterhält das Hilfswerk weltweit 17 Points-Cœur Häuser, 2 Empfangsdörfer, 7 Points-Cœur Häuser für Studenten und Arbeitende und 6 Häuser für die Vorbereitung und Ausbildung von freiwilligen Helfern und Mitglieder. Das “Mutterhaus” in Vieux Moulin (Frankreich) wurde 1996 eröffnet und ist gleichzeitig ein Ort der Ausbildung und der Begegnung.
Zum internationalen „Herzpunkt“ zählen insgesamt etwa 290 Mitgliedern, die in verschiedenen Lebensformen leben. Hierzu zählen 175 Freiwillige und 40 geweihte Laien.

Selbstverständnis 
„Es geht darum, auf einen Schrei zu antworten, den Schrei der Männer und Frauen, denen ein Freund fehlt.“ Mit diesem Leitmotto möchte die Gemeinschaft Mitgefühl (Compassion) und Trost in die Welt tragen und die Verantwortung für einsame und leidende Jugendliche und Kinder übernehmen. Die Pädagogik beruht auf drei Säulen: dem Gebetsleben, dem Gemeinschaftsleben und der apostolischen Aktivität.

Literatur 
 Die Geistlichen Gemeinschaften der katholischen Kirche – Kompendium (Nr. 104, Herzpunkt (Offenes Herz), S. 291–292), St. Benno-Verlag, Leipzig, 2006, ISBN 3-7462-1995-7

Einzelnachweise/Anmerkungen

Weblinks 
 Offenes Herz Deutschland
 “Der Kampf gegen die äußerste Einsamkeit” – Interview mit Pater Jean-Marie Porté von Point-Coeur, Die Freie Welt vom 9. Dezember 2010; Archive.org-Schnappschuss vom 26. Februar 2015

Römisch-katholische Organisation
Gegründet 1990